Sessions@AOL е мини албум на германската група Monrose. Излиза на пазара на 23 март 2007 от Starwatch Music и Warner Music Germany.

Списък с песните 

Албуми на Монроуз
Музикални албуми от 2007 година